Hr.Ms. Bonaire (1877) - Nederlands schroefstoomschip der vierde klasse 
 Bonaire - Nederlands eiland in het Caribische deel van Nederland, naamgever van bovenstaand schip